Сені́-Буа́-Альбу́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Кальвадос. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 200 км на захід від Парижа, 22 км на південь від Кана.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Нижня Нормандія. Від 1 січня 2016 року належав до нового об'єднаного регіону Нормандія.

1 січня 2019 року Сені-Буа-Альбу, Аквіль, Анговіль, Пласі i Турнебю було об'єднано в новий муніципалітет Сені-ле-Сурс.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 221 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 553,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сені-Буа-Альбу на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Сені-Буа-Альбу на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Кальвадос

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Кальвадос